grafisch vormgever of grafisch ontwerper
 in­dus­tri­eel vorm­ge­ver; zie Industriële vormgeving
 Theatervormgever